Населення Дніпропетровської області на 1 січня 2020 року становило 3,176 тис. осіб, міське населення становило 2,668 тис.(84 %), сільське 0,507 тис.(16 %)

Статистика 

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., кількість чоловіків становить 1643,3 тис. осіб, або 46 %, жінок — 1924,3 тис.осіб, або 54 %.

Густота населення 
Середня густота населення становить 104 осіб на км²

Природний рух 
Показники народжуваності, смертності та природного приросту населення у 1950—2020 рр.

Міграційний рух населення 
За 2009 рік:
У межах України: 
Число прибулих: 39814 (11,8 на 1000 осіб)
Число вибулих: 41248 (12,2 на 1000 осіб)
Приріст: −1434 (-0,4 на 1000 осіб)

Зовнішня міграція: 
Число прибулих: 1580 (0,5 на 1000 осіб)
Число вибулих: 1229 (0,4 на 1000 осіб)
Приріст: +351 (0,1 на 1000 осіб)

Вікова структура 
Розподіл населення районів та міст Дніпропетровської області за віковими групами та середнім віком за переписом 2001 року:

Міста

Національний склад 
Історична динаміка національного складу області за даними переписів населення:

Національний склад міст Дніпропетровської області за переписом 2001 року, у%:

Мовний склад 
Рідна мова населення Дніпропетровської області за результатами переписів населення, %

Рідна мова населення Дніпропетровської області за переписом 2001 р. за адміністративними одиницями

Вільне володіння мовами 
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 92,01 % мешканців Дніпропетровської області вказали вільне володіння українською мовою, а 79,09 % — російською мовою. 96,14 % мешканців Дніпропетровської області вказали вільне володіння мовою своєї національності.

Вільне володіння мовами найбільш чисельних національностей Дніпропетровської області за даними перепису населення 2001 р.

Місце народження 
За переписом 2001 року 87,2 % населення Дніпропетровської області народилися на території України (УРСР), 12,8 % населення — на території інших держав (зокрема 9,6 % — на території Росії). 71,7 % населення народилися на території Дніпропетровської області, 15,5 % — у інших регіонах України.

Питома вага уродженців різних регіонів України у населенні Дніпропетровської області за переписом 2001 року:

Зайнятість населення 
Сфери зайнятості населення області за переписом 2001 року

Примітки

Див. також 

 Дніпропетровська область

Посилання 
 Чисельність населення України та регіонів на 1 січня 2010 року та середня за 2009 рік 
 Природний рух населення України та регіонів у 2009 році 
 Міграційний рух населення України у 2009 році